Pierre Molina crée en 1971, à la demande de l’Office de radiodiffusion télévision française, son premier chœur non professionnel au sein même de cet office, sous le nom d’Association 216 en hommage aux 216 cantates de Jean-Sébastien Bach. La formation a aujourd’hui des statuts et une dénomination plus proche de son histoire.

Cette formation est née à la suite de constats simples, dans l’optique de faire découvrir la musique classique à un large public et de contribuer, par une démarche novatrice, au développement de l’action musicale dans la Région Île-de-France.

La structure et l'effectif des Chœurs de Paris XIII permettent d’aborder un très vaste répertoire et de constituer des formations de tout ordre. Des chœurs de femmes et d’hommes, en passant par de petits ensembles vocaux jusqu’aux grands chœurs de plus de 800 personnes, des concerts spectaculaires aux concerts intimistes, la composition de l’ensemble est réalisée en fonction de la particularité du site, des besoins, du caractère de l’œuvre et de l’événement.

Les Chœurs de Paris XIII donnent traditionnellement leur concert annuel au mois de juin au Palais des congrès de Paris.

Lien externe 
Site officiel

Ensemble vocal classique
Ensemble vocal français
Musique à Paris